Il doppio femminile  dell'Indian Wells Masters 2001 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2001.

Lindsay Davenport e Corina Morariu erano le detentrici del titolo, ma hanno perso nei quarti contro Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez.

Nicole Arendt e Ai Sugiyama hanno battuto in finale 6–4, 6–4  Ruano Pascual and Suárez.

Teste di serie

 Nicole Arendt /  Ai Sugiyama (campionesse)
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (finale)
 Arantxa Sánchez Vicario /  Nathalie Tauziat (semifinale)
n/a
 Lisa Raymond /  Sandrine Testud (semifinale)

 Lindsay Davenport /  Corina Morariu (quarti di finale) 
 Cara Black /  Elena Lichovceva (secondo turno) 
 Anke Huber /  Barbara Schett (quarti di finale) 
 Els Callens /  Meghann Shaughnessy (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Indian Wells Masters 2001